Хродеганг () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Хродеганг — епископ Меца (742—766), святой
 Хродеганг — епископ Се (до 765 года), святой